Sanders kan avse:

 Adam Achad Sanders
 Alex Sanders
 Anita Sanders
 Annemarie Sanders
 Anthony Sanders
 Bernie Sanders, amerikansk politiker
 Carl Sanders
 Corrie Sanders
 Daniel Sanders
 Ed Sanders (boxare)
 Ed Sanders (musiker och författare)
 Elizabeth Percy Sanders
 Erin Sanders
 Francis E. Sanders
 George Sanders
 Greg Sanders
 Harland D. Sanders
 Jared Y. Sanders, Jr.
 Jared Y. Sanders
 Karl Sanders
 Matthew Charles Sanders
 Micah Sanders
 Newell Sanders
 Nicola Sanders
 Niki Sanders
 Otto Liman von Sanders
 Pharoah Sanders
 Richard Sanders
 Roger William Sanders
 Ruth Manning-Sanders
 Sarah Huckabee Sanders
 Summer Sanders
 Teee Sanders
 Terence Sanders
 Timothy Greenfield-Sanders
 Troy Sanders
 Wilbur F. Sanders
 William J. Sanders

Engelska efternamn